Мари́я Прусако́ва:

 Прусакова, Мария Александровна (род. 1989) — российская сноубордистка.
 Прусакова, Мария Николаевна (род. 1983) — депутат Государственной думы VIII созыва, член КПРФ.